Подворанцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Подворанцы — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Подворанцы — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Подворанцы — деревня в Островецком районе Гродненской области.